Gamma kan syfta på:

 Γ, γ – bokstav i det grekiska alfabetet, se gamma
 Gamma (djur) – ett släkte av steklar
 Gammakorrigering – en egenskap hos bilder eller skärmar
 Gammafly  – en fjäril i familjen nattflyn

Fysik
 Gammastrålning – joniserande strålning av fotoner
 Gamma – en äldre icke-SI-enhet för mikrogram
 Gamma – en äldre icke-SI-enhet för nanotesla, se Tesla (enhet)
 γ – gemena, raka bokstaven används inom atomfysiken för att beteckna en gammapartikel, se foton

Matematiken
 Γ – en matematisk konstant, se Eulers konstant
 Gammafunktionen – en matematisk funktion som generaliserar fakulteten n!
 Gammafördelning – en sannolikhetsfördelning

Medicin 
 Gammavågor – en vågform vid elektroencefalografi
 Gamma-hydroxibutansyra – en narkotikaklassad drog samt läkemedel som ofta säljs som en luktfri vätska se GHB